Annette-Julie Nicolò-Isouard (1814-1876) – compositrice francese
 Nicolas Isouard (1775-1818) – compositore francese
 Sophie-Nicole Isouard (1809-1885) – compositrice francese